Filosofenpad (Den Haag)
 Filosofenpad (Kyoto)